Toto har flera betydelser:

 Toto –  en amerikansk musikgrupp
 Toto – ett system för spel vid hästkapplöpningar, se totalisator
 Toto – Dorothy Gales hund i filmen Trollkarlen från Oz
 Toto! (manga) – en manga som är lite av en parodi av L. Frank Baums böcker om landet Oz.
 Totò (1898–1967), italiensk komiker och skådespelare, Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi